Ambrózy György (1698–1746) evangélikus prédikátor, szuperintendens
Ambrózy György (?–1786) jogász
Ambrózy György (1807–1867) magyar helytörténeti író
Ambrózy György (1927–1985) orvos, ideg- és elmegyógyász
Ambrózy György (1953) vitorlázó